Жива вода — в народних казках чарівна вода, що володіє здатністю повертати до життя убитого героя.
 «Жива вода» (лат. Aqua Vita) — четвертий епізод другого сезону телевізійного серіалу «Зона сутінків».
 «Жива вода» — дебютний студійний альбом української співачки Христини Соловій, презентований 22 вересня 2015 року.
 «Жива вода» — вокально-інструментальний ансамбль, який працював при Чернівецькій обласній філармонії з кінця 70-х до початку 90-х років.
 «Жива вода» — український 4-серійний телефільм 2019 р. режисера А. Матешко-Походенко.
 «Жива вода» — радянський художній фільм 1971 року, знятий на Кіностудії ім. О. Довженка.